Булыгин, Андрей (? — после 1665) — землепроходец.
 Булыгин, Андрей Яковлевич (1884—1906) — российский революционер.